Суперкубок УЕФА является ежегодным футбольным турниром, основанным в 1972 году. В настоящее время в розыгрыше Суперкубка УЕФА принимают участие победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА прошедшего сезона.

С первого розыгрыша в 1972 году и до 1999 года в турнире принимали участие победители Лиги чемпионов УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА, пока второй турнир не был прекращён. Последний раз Суперкубок УЕФА в этом формате разыгрывался в 1999 году между «Лацио» и «Манчестер Юнайтед»: «Лацио» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. До 1997 года победитель определялся по результатам двух матчей, по одному на стадионе каждого участвующего клуба, с 1998 года стал проводиться один матч на нейтральном поле. С 1998 по 2012 год Суперкубок неизменно проводился на стадионе «Луи II» в Монако.

С 2000 года в турнире стали принимать участие победители Лиги чемпионов УЕФА и Кубка УЕФА, из-за объединения Кубка обладателей кубков УЕФА и Кубка УЕФА в единый турнир под старым названием — Кубок УЕФА. С 2010 года Кубок УЕФА был переименован в Лигу Европы УЕФА, и в Суперкубке УЕФА стали принимать участие победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Всего Суперкубок УЕФА выигрывали 24 различные команды из 12 стран; наиболее титулованными командами являются итальянский «Милан» и испанская «Барселона», выигравшие турнир по пять раз. «Милан» и «Реал Мадрид» являются единственными клубами, защитившими титул («Милан» победил в 1989 и 1990 годах, «Реал» — в 2016 и 2017). «Севилья» чаще других команд проигрывала в Суперкубке УЕФА (5 раз). Испания занимает первое место по количеству побед в турнире — 15; причём испанские клубы принимали участия в 29 розыгрышах, а итальянские — в 13, выиграв 9 из них. За всю историю проведения Суперкубка УЕФА победители главного по значимости клубного турнира в Европе выигрывали его 27 раз, а победители второго — на 7 раз меньше, 20.

Первым обладателем Суперкубка УЕФА является амстердамский «Аякс», текущий обладатель — лондонский «Челси», обыгравший 11 августа 2021 года в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» испанский «Вильярреал» по пенальти со счётом 6:5 (основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1).

Победители

Легенда

Двухматчевые розыгрыши

Одноматчевые розыгрыши

Количество побед в турнирах

По клубам

По странам

По турнирам

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших Суперкубок УЕФА

Примечания

Сноски

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

Победители
Суперкубок УЕФА